W Polsce
 Jastków – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków
 Jastków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów
 Jastków – gmina
 Jastków – gromada

 Inne
 Jastków – gmina wiejska

 Zobacz też
 Parafia Jastków